Marie-Thérèse Bardet, Frans supereeuwlinge
 Romain Bardet, Frans wielrenner